Ligusticum multifidum är en flockblommig växtart som beskrevs av James Edward Smith. Ligusticum multifidum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
multifidum